

Presentación previa 
Blaž Rola fue el campeón defensor, decidió no participar este año.

Kimmer Coppejans derrotó en la final a Roberto Marcora.

Cabezas de serie 

  Blaž Kavčič (Primera ronda)
  Chung Hyeon (Semifinales)
  Aleksandr Nedovyesov (Primera ronda)
  Alexander Kudryavtsev (Primera ronda, retiro)

<ol start=5>
  John Millman ''(Primera ronda)
  Yūichi Sugita ''(Segunda ronda)
  Hiroki Moriya ''(Segunda ronda)
  Roberto Carballés Baena ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Guangzhou 2015